Andréi Rubliov (en ruso: Андрей Рублёв) puede referirse a: 

Andréi Rubliov, iconógrafo y pintor ruso medieval.
Andréi Rubliov, película de Andréi Tarkovski sobre Andréi Rubliov. 
Andréi Rubliov, tenista ruso.